Die Saskatoon Blades sind ein professionelles kanadisches Eishockeyteam aus Saskatoon, Saskatchewan, das in der Juniorenliga Western Hockey League spielt.

Geschichte 
Die Saskatoon Blades wurde 1964 in der Saskatchewan Junior Hockey League gegründet, 1966 wechselte das Team dann in die Western Hockey League. Somit sind die Blades die einzige Mannschaft, die seit Gründung der WHL noch immer in ihrer ursprünglichen Heimatstadt spielt, da die Regina Pats zwar auch noch in Regina spielen, allerdings in den frühen Jahren der WHL für einige Spielzeiten in die SJHL zurückgewechselt waren. Zunächst trugen die Blades ihre Heimspiele in der Saskatoon Arena aus, 1988 zog das Franchise schließlich ins „Saskatchewan Place“, das heutige Credit Union Centre, um. In der neuen, 11.310 Zuschauer fassenden Arena trugen die Blades den Memorial Cup 1989 aus, bei dem sie erst im Finale an den Swift Current Broncos scheiterten. 1992 und 1994 erreichte das Team zweimal das Finale um den Ed Chynoweth Cup, die Meisterschaft der WHL, beide Finalserien wurden jedoch in sieben Spielen gegen die Kamloops Blazers verloren. Da die Blades noch nie die WHL-Meisterschaft gewinnen konnten, stellt dies die längste Zeit ohne Titel in der gesamten Canadian Hockey League dar.

Logos

Erfolge 
 Divisionstitel: 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1982/83, 1987/88, 1993/94
 Conferencetitel: 1991/92, 1993/94

Trainer 

* Interimstrainer

Spielzeiten 

 GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Overtime-Niederlagen, SOL = Shutout-Niederlagen, P= Punkte, GF = Tore, GA = Gegentore

Bekannte ehemalige Spieler 
 
Verschiedene Spieler, die ihre Juniorenzeit bei den Blades verbrachten, machten später auch in der National Hockey League Karriere. Zu ihnen gehören:

Gesperrte Rückennummern 

Folgende Spieler haben sich um den Verein verdient gemacht, sodass ihre Rückennummern zu ihren Ehren nicht mehr vergeben werden:
 7 – Brent Ashton
 10 – Brian Skrudland
 15 – Bob Bourne
 22 – Wendel Clark
 24 – Bernie Federko

Hall of Famer 
Einziger ehemaliger Spieler der Saskatoon Blades, der in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wurde, ist Bernie Federko, der später in der NHL für die St. Louis Blues und die Detroit Red Wings auf dem Eis stand.

Teamrekorde

Weblinks 
 Offizielle Homepage

 
Eishockeyverein (Western Hockey League)
Gegründet 1964
Blades